L'edizione 2013 della 1. divisjon vide la vittoria finale del Bodø/Glimt.

Classifica finale

Verdetti
 Bodø/Glimt e Stabæk promosse nell'Eliteserien.
 Hødd, Ranheim, HamKam e Mjøndalen alle qualificazioni per l'Eliteserien.
 Vard Haugesund, Kongsvinger, Follo e Elverum retrocesse nella 2. divisjon.

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 2013
Campionato norvegese di calcio